Revill est un patronyme porté notamment par :

 Clive Revill (1930-), acteur néo-zélandais ;
 Eddie Revill, gardien international anglais de rink hockey.